El context són les circumstàncies i condicions que envolten un esdeveniment. Es té en compte en l'ecologia, l'economia, la política, les ciències socials (arqueologia, antropologia, sociologia, etc.), la psicologia, la dramatúrgia i les arts en general. Un mateix esdeveniment, atitud, reacció, comportament o resposta té diferents conseqüències depenent del context. El context històric, social, cultural, polític, etc. tant de l'esdeveniment com de qui el comunica i de qui el rep dona lloc a diferents interpretacions.

Vegeu també 
 Postmodernitat

Bibliografia 
 Roy Dilley, The problem of context, 1999,  

Epistemologia